Angaco puede referirse a:

 Departamento Angaco de la Provincia de San Juan en la República Argentina.
 Cacique Angaco, cacique huarpe que habitaba en San Juan a la llegada de los conquistadores españoles en 1562.